Psammina är ett släkte av svampar. Psammina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Psammina